Supercoppa tedesca 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa tedesca 2017 – torneo di pallavolo maschile